Тобис, Борис Ильич ( года,  — ) — .

Биография 
Окончил в 1954 музыкальную школу № 24 по классу фортепиано Н. А. Владимировой, Музыкальное училище при Московской консерватории (1958), теоретико-композиторский факультет Московской консерватории по классу композиции А. Н. Александрова (1963).

Член Союза композиторов СССР (1965); доцент (1986). Преподаватель музыкальных школ г. Москвы, Московского областного музыкального училища г. Коломны (1963—1966), Московского государственного института культуры (1970-е — нач. 1990-х).

Сочинения 
Автор многочисленных произведений в разных жанрах: для симфонического, духового, камерных оркестров и ансамблей, вокальной музыки (опера-буфф "12 стульев", кантата "Из дневника Анны Франк", вокальные циклы). 

В своем творчестве неоднократно обращался к джазу (вокальные и инструментальные миниатюры).

Ссылки 
ББЭ. Тобис

Выпускники Московской консерватории
Музыканты Москвы
Члены Союза композиторов СССР